Исикари:
 Исикари (город) — город в Японии;
 Исикари (низменность) — низменность в Японии;
 Исикари (округ) — округ губернаторства Хоккайдо;
 Исикари (провинция) — историческая область Японии;
 Исикари (река) — река в Японии;
 Исикари (уезд) — уезд в округе Исикари;
 «Исикари» — фрегат, стоявший на вооружений Морских сил самообороны Японии, на основе которого были построены фрегаты типа «Юбари».